Voßwinkel oder Voswinkel steht für:

Orte in Deutschland:
 Voßwinkel, Stadtteil von Arnsberg im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Voßwinkel (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Voßwinkel (Userin), Ortsteil der Gemeinde Userin, Mecklenburg-Vorpommern
 Voßwinkel (Meschede), Stadtteil der Stadt Meschede, Nordrhein-Westfalen
 Häusergruppe im Stadtteil Kesbern in der Stadt Iserlohn, Nordrhein-Westfalen
 Häusergruppe in Mittelhof, Rheinland-Pfalz
 Häusergruppe in Overath, Nordrhein-Westfalen
 Häusergruppe im Stadtteil Schwelle in Salzkotten, Nordrhein-Westfalen
 Voswinkel (Halver), Hofschaft in Halver, Nordrhein-Westfalen
 Schleuse Voßwinkel, Mecklenburg-Vorpommern

Orte in Polen:
 Lisie Kąty, Ortschaft in der Landgemeinde Grudziądz, Powiat Grudziądzki
 Liszki, Häusergruppe in der Landgemeinde Kwidzyn, Gniewskie Pole

 Voßwinkel oder Voswinckel ist der Familienname von:
 Voßwinkel (Adelsgeschlecht), erloschenes westfälisches Adelsgeschlecht

 Karl Voswinckel (1866–1953), deutscher Mediziner
 Klaus Voswinckel (* 1943), deutscher Filmemacher und Schriftsteller
 Martin Voßwinkel (* 1963), deutscher Künstler
 Peter Voswinckel (* 1951), deutscher Medizinhistoriker